L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Nicolás Almagro remporte l'épreuve de simple, Oliver Marach et Michal Mertiňák celle de double.

Faits marquants 
Lors du premier tour, Igor Andreev est la seule tête de série à perdre, contre l'Espagnol Albert Montañés. Les trois Mexicains invités au tournoi sont également éliminés. David Nalbandian, récent vainqueur à Buenos Aires, Juan Mónaco, ou encore Nicolás Almagro, très en forme sur terre battue en ce début de saison, se qualifient tous pour le . Guillermo Cañas, qui fait quant à lui son retour à la compétition, se sort des griffes de Carlos Berlocq, en 3 sets, 3 heures et 11 minutes.

Le deuxième tour est beaucoup moins favorable aux têtes de série puisque quatre d'entre elles sont éliminées : Carlos Moyà, Juan Mónaco, Guillermo Cañas et Juan Ignacio Chela. Ce dernier, tenant du titre, perd alors quatre places au classement ATP à l'issue du tournoi. David Nalbandian, l'homme en forme du moment, José Acasuso, finaliste à Buenos Aires, et Nicolás Almagro, vainqueur à Costa do Sauipe, se retrouvent tous en quarts de finale.

En quarts de finale, David Nalbandian se débarrasse facilement de la tête de série , Potito Starace, tandis que Nicolás Almagro continue d'impressionner en remportant sa  de l'année sur terre battue, contre Nicolás Massú. Luis Horna et José Acasuso les rejoignent en demi-finales.

En demi-finales, Nicolás Almagro vient à bout de José Acasuso et rend impossible un remake de la finale de Buenos Aires. David Nalbandian, quant à lui, garde son invincibilité sur terre battue en 2008 en remportant son  d'affilée sur la surface.

En finale, une petite surprise a lieu, et Nicolás Almagro remporte le  de sa carrière contre le  mondial. David Nalbandian parvient malgré tout à monter d'une place au classement aux dépens de Richard Gasquet. Nicolás Almagro atteint quant à lui la  place mondiale pour la première fois.

En double, Oliver Marach et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Agustín Calleri et Luis Horna. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2008) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Acapulco
Sport au Mexique en 2008
Tennis en février 2008
Tennis en mars 2008